Osoby:
 Antoine Mariotte (1875–1944) – francuski kompozytor
 Edme Mariotte (ok. 1620–1684) – francuski fizyk i botanik
 Jeff Mariotte – amerykański autor

Inne:
 „Mariotte” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej

Zobacz też:
 Mariotti
 Marriott